Brazíliában
 Santarém, város Brazíliában, Pará államban
 Santarém, település Brazíliában, Paraíba államban

 Portugáliában
 Santarém, város Portugáliában
 Santarém, kerület Portugáliában

 Személynév
 João de Santarém, portugál felfedező